Грачёвский райо́н — территориальная единица в Ставропольском крае России. В границах района образован Грачёвский муниципальный округ.

Административный центр — село Грачёвка.

География 
Район расположен в центральной части Ставропольского края. Расстояние от райцентра с. Грачёвка до г. Ставрополя составляет 35 км. Граничит с Труновским, Петровским, Александровским, Андроповским и Шпаковским районами.

История 
19 января 1943 года территория будущего Грачёвского района освобождёна от немецко-фашистских захватчиков.

11 декабря 1970 года образован Грачёвский район с центром в селе Грачёвка.

27 июля 2015 года решением Совета Грачёвского муниципального района Ставропольского края установлен общерайонный праздник — День Грачёвского района, отмечаемый по юбилейным датам в первую субботу октября.

16 марта 2020 года все муниципальные образования Грачёвского района были объединены в Грачёвский муниципальный округ.

Население 

 Гендерный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали 17 021 мужчина (46,93 %) и 19 251 женщина (53,07 %).
 
 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Муниципально-территориальное устройство до 2020 года 
С 2004 до марта 2020 года в Грачёвский муниципальный район входило 8 сельских поселений:

Населённые пункты 

Упразднённые населённые пункты
 Либенталь/Liebental (Шматко)
 до 1917 — Ставропольская губ., Ставропольский у., Александротальская вол.; в сов. период — Орджоникидзевский край, Спицевский/Ставропольский (Ворошиловский) р-н.
 Лют. село, осн. в 1908. В 30 км к сев.-вост. от Ставрополя. Лют. приход Ставрополь. Земли 2051 дес. Нач. школа, красн. уголок (1926). Место рожд. проф. В. И. Гоппе (род. 1939). Жит.: 390 (1918), 121 (1920), 227/221 нем. (1926).
 В 1998 году в связи с переселением жителей в другие населённые пункты был упразднён посёлок Малая Кугульта, входивший в Кугультинский сельсовет

Местное самоуправление 
Главы муниципального района
 с 22 ноября 2007 года — Шалыгин Владимир Васильевич
 с 19 декабря 2014 года — Аникеева Нина Ивановна
 с декабря 2017 года — Коврыга Роман Анатольевич

Главы администрации муниципального района
 с 28 декабря 2007 года — Кухарев Владимир Андреевич

Председатели совета муниципального района
 с 22 ноября 2017 года — Колотий Фёдор Владимирович (на постоянной основе)

Экономика 
Ведущая отрасль — сельское хозяйство, преобладает растениеводство: выращиваются в основном озимая пшеница и подсолнечник. Животноводство представлено скотоводством мясо-молочного направления. Всего в районе 9 сельхозпредприятий, в том числе ПТФ «Грачевская», и 275 крестьянско-фермерских хозяйств.

В структуре промышленного производства: завод «Гидроагрегат», элеватор,  маслосырзавод «Кугультинский», предприятие по переработке автотракторных шин.

Средства массовой информации 
 Общественно-политическая газета Грачёвского района «Вперёд». Издаётся с марта 1971 года.
 Газета «Грачёвский вестник». Учреждена 17 сентября 2013 года.

Люди, связанные с районом 
Звания Герой Социалистического Труда удостоен Г. Я. Тутиков.

См. также 

 Административное деление Ставропольского края

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

 
Муниципальные округа Ставропольского края
Упразднённые муниципальные районы Ставропольского края
Муниципальные районы, упразднённые в 2020 году